Arquivo
Arquivo (álbum) - a primeira coletânea dos Paralamas do Sucesso, lançada em 1990
Arquivo de computador

Veja também
Ficheiro
File

Desambiguação